Giberto Borromeo peut désigner deux cardinaux italiens de la famille Borromeo :
 Giberto Borromeo (1615-1672), créé cardinal par le pape Innocent X en 1652. ; 
 Giberto Borromeo (1671-1740), créé cardinal par le pape Clément XI en 1717.